Alban Arthan este un festival sezonier la solstițiul de iarnă. Numele derivă din scrierile lui , poetul și impostorul radical din secolul al XIX-lea.

La solstițiu, s-a speculat recent (cu foarte puține dovezi) că druizii s-ar aduna lângă cel mai vechi stejar îmbrăcat cu vâsc. Druidul șef avea să se îndrepte spre vâsc pentru a fi tăiat în timp ce dedesubt, alți druizi aveau să țină deschisă un cearșaf pentru a-l prinde, asigurându-se că nimic nu atinge pământul. Cu secera lui de aur și dintr-o singură cotlet, druidul șef avea să scoată vâscul pentru a fi prins dedesubt. Acest ritual a fost consemnat de Pliniu (24-79 d.Hr.) în lucrarea „Istoria naturală” (16.24), nu ca parte a unui festival sezonier, ci în contextul unui sacrificiu a doi tauri albi pentru a invoca prosperitatea de la zei.

Sărbătoarea este sărbătorită într-o manieră care comemorează moartea Regelui Sfânt identificat cu pasărea căci (simbolând anul vechi și soarele scurtat) din mâinile fiului și succesorului său, Regele Stejarului (personificat într-un măcăleandru - Anul Nou și soare nou care începe să crească).  Bătălia Regelui Holly și Regelui Stejarului este reacționată la ritualuri, atât deschise, cât și închise. Bătălia este de obicei sub formă de cuvinte, dar au existat unele bătălii cu sabia.

Neopăgânism